Bukowice ist Name folgender polnischer Dörfer:
Bukowice (Leśna Podlaska) in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Leśna Podlaska
Bukowice-Kolonia an gleicher Stelle
Bukowice (Brzeg Dolny) (Frauenwaldau) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Brzeg Dolny
Bukowice (Krośnice) (Frauenwaldau) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Krośnice

Siehe auch
Bučovice (Butschowitz), Stadt in Tschechien, südmährische Region
Bubovice (früher auch Bukowice), Gemeinde in Tschechien